Balland est un patronyme français particulièrement présent en Lorraine, et en premier lieu dans le département des Vosges.

Personnalités 
 André Balland (1925-2001), éditeur français ;
 Antoine Balland (1757-1821), militaire français ;
 Antoine Balland (1845-1927), chimiste, pharmacien et historien des sciences français ;
 Charles-André Balland (1761-1810), homme politique français ;
 Grégoire Balland (1967-), coureur cycliste français ;
 Hervé Balland (1964-), skieur de fond français ;
 Jean Balland (1934-1998), ecclésiastique français ;
 Joseph Balland (1820-1876), général français ;
 Lucien Balland (1928-2021), potier français ;
 Marie-Joseph-Adrien Balland (1892-1981), général français.

Autres 
 Éditions Balland, une maison d'édition de littérature générale.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références 

Patronyme vosgien